Лендорф () — разные значения

 Персоналии
 Лендорф, Верушка фон (род. 1939) — немецкая модель и актриса.
 Лендорф, Ганс фон (1910—1987) — немецкий хирург и писатель.
 Лендорф, Генрих фон (1829—1905) — прусский генерал от кавалерии, обер-бургграф Пруссии.
 Лендорф, Карл фон (1770—1854) — прусский генерал-лейтенант, герой войн против Наполеона.

 Населённые пункты
 Лендорф — район города Брауншвейг
 Лендорф — деревня в коммуне Паншвиц-Кукау района Баутцен, земля Саксония
 Лендорф — район города Мюльберг района Эльба-Эльстер земли Бранденбург
 Лендорф — район города Боркен в земле Гессен
 Лендорф — деревня в коммуне Нобиц района Альтенбург, земля Тюрингия
 Лендорф-им-Драуталь — коммуна в Австрии, в федеральной земле Каринтия